Kol (izolirani jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje.
Kol (bantu jezik), jezik iz Kameruna